Lichtenburg :
 Lichtenburg est une ville d’Afrique du Sud.
 Lichtenburg était un camp de concentration en Allemagne.
 Lichtenburg : grand duché imaginaire situé dans les Balkans dans le film Le Fils de Monte-Cristo de Rowland V. Lee (1940)
 , maison de la noblesse du royaume de Bohême